Martin O'Donnell – compositore statunitense
Martin O'Donnell – giocatore di snooker inglese